

Домінув — село в гміні Ґлуськ Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Домінув — село в гміні Мелґев Свідницького повіту Люблінського воєводства